Serradela é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Ornithopus compressus
 Ornithopus sativus subsp. isthmocarpus